Фаррагут-Уэст () — подземная пересадочная станция Вашингтонгского метро на Синей, Оранжевой и Серебряной линиях. Она представлена двумя боковыми платформами. Станция обслуживается . Расположена западнее площади Фаррагут-сквер в Даунтауне с двумя выходами на 1-й улице между 17-й и 18-й улицами, Северо-Западный квадрант Вашингтона. Это 4-я по загруженности станция Вашингтонского метрополитена. Пассажиропоток — 8.992 млн. (на 2001 год).

Станция была открыта 1 июля 1977 года.

Открытие станции было совмещено с завершением строительства ж/д линии длиной 19,0 км, соединяющей Национальный аэропорт и РФК Стэдиум, и открытием станций Арлингтонское кладбище, Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана, Истерн-Маркет, Кристал-сити, Кэпитал-Саут, Л'Энфант плаза, Мак-Фёрсон-сквер, Пентагон, Пентагон-сити, Потомак-авеню, Росслин, Смитсониан, Стэдиум-Армэри, Федерал-Сентер Саут-Уэст, Федерал-Триэнгл и Фогги-Боттом — ДВЮ. Оранжевая линия обслуживает станцию со времени открытия 20 ноября 1978 года. 28 октября 2011 года был открыт наземный пешеходный переход на станцию Фаррагут-Норт, обслуживаемую Красной линией, благодаря которому бесплатно за 30 минут пешком можно сделать пересадку между станциями. Открытие Серебряной линии запланировано на 2013 год.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 WMATA: Farragut West Station
 StationMasters Online: Farragut West Station
 The Schumin Web Transit Center: Farragut West Station
 Farragut West (Washington Metro) is at coordinates:
  17th Street Entrance
  18th Street Entrance
 18th Street entrance from Google Maps Street View
 17th Street entrance from Google Maps Street View

Станции Оранжевой линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Серебряной линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Синей линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Вашингтонского метрополитена в Вашингтоне (округ Колумбия)